«Перша шпальта» — ділова та економічна телевізійна програма, яка виходить на загальнонаціональному українському каналі «Перший». Програма створена колективом співробітників закритої у квітні 2014 року газети «Комерсантъ Украина».

Структура програми 
Зразком для своєї програми автори взяли програму Fareed Zakaria GPS на телеканалі CNN ведучого Фаріда Закарії.

Програма складається з огляду п'яти головних економічних новин тижня, двох інтерв'ю з топовими спікерами (міністри, власники компаній, топ-менеджери), з аналізом найбільш актуальних тем, що стосуються ділового життя, а також дискусій, де розглядаються актуальні питання.

Завершує програму спеціальна рубрика від Майкла Щура (Роман Вінтонів). У програмі також веде відеоблог письменник Густав Водічка.

Гостьова політика 
Серед гостей програми були прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-прем'єр міністри Павло Розенко і Геннадій Зубко, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, міністр соціальної політики Андрій Рева, міністр юстиції Павло Петренко. Глави парламентських комітетів, підприємці з числа топ-100 найбагатших українців (Юрій Косюк, Олександр Ярославський, Олексій Вадатурський, Віталій Антонов, Василь Хмельницький, Філя Жебровська, Томаш Фіала, Олег Бахматюк, Олег Боярин, Яків Грибов), топ-менеджери найбільших державних монополій і приватних компаній.

Примітки 

Телебачення
Економіка
Бізнес
Журналістика
Засновані в Україні 2014